«Американская девушка» () — ситком 1994 года, в которой главную роль сыграла Маргарет Чо, а также Джоди Лон, Клайд Кусатсу, Эми Хилл, Б. Д. Вонг, и Д. Б. Квон — сыграли членов её корейско-американской семьи.

Это была вторая американская ситуационная комедия, сосредоточенная на человеке азиатского происхождения, а именно на Маргарет Чо (первым был недолго продержавшийся на экранах ситком Пэта Мориты 1976 года «Mr. T and Tina»).

В фильме засветились такие звёзды как Опра Уинфри, Джек Блэк, Дэвид Кросс, Викки Лоуренс, Квентин Тарантино (в роли Дезмонда), Маришка Харгитей, Билли Берк и Гаррет Ван.

Сюжет 
Сюжет сериала крутится вокруг Маргарет Ким (Маргарет Чо), показывая столкновение двух культур: корейской культуры, а именно матерью главной героини (Джоди Лон), и самой главной героиней, которая полностью американизировалась. Мать только хочет, чтобы дочь вышла замуж за почтенного мужчину: доктора, адвоката, учёного (говорит она при этом только на корейском языке), в то время как её дочь больше интересуется велосипедистами европеоидного типа, музыкантами и любыми другими типами мужчин, которые не нравятся матери. Отец во всё это не вмешивается, а только сдерживает жену и дочь от драки.

В ролях 
 Маргарет Чо — Маргарет Ким
 Эми Хилл — Бабушка Ким
 Мэдди Корман — Руфи
 Джуди Голд — Глория
 Эшли Джонсон — Кейси
 Клайд Кусатсу — Бенни Ким
 Джоди Лон — Кэтрин Ким
 Д. Б. Квон — Эрик Ким
 Б. Д. Вонг — Стюарт Ким

Ссылки 
  
 Jump The Shark — All-American Girl
 All-American Girl
 Quentin Тарантино в сериале «Американская девушка»

Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 1995 году